Rifugio Quintino Sella al Monviso – rifugio ai piedi del Monviso
 Rifugio Vittorio Sella – situato nel comune di Cogne
 Rifugio Quintino Sella al Felik – situato ai piedi del Castore
 Rifugio Eugenio Sella – situato nel comune di Macugnaga